Прерадович — фамилия сербского происхождения, распространена также в Австрии.
 Прерадович, Паула фон (1887—1951) — австрийская поэтесса, автор национального гимна Австрии.
 Прерадович, Петар (1818—1872) — сербский и хорватский поэт, дед Паулы фон Прерадович. См. также 
 Депрерадович